Cornelis Johannes Kieviet (1858-1931), Nederlands schrijver van jeugdboeken
Kievit, een weidevogel

Zie ook 
Kievit (doorverwijspagina)
Kiewit (doorverwijspagina)